Le Colonel Samuel Wenceslas Amos est un personnage de fiction de la bande dessinée XIII.

Biographie de fiction

Une jeunesse mouvementée

Le Groupe Stern 

Issu d'une famille de colons juifs d'origine tchèque (son deuxième prénom est Wenceslas), Samuel Amos est né en Palestine en 1927.

Dès l'âge de 15 ans, il rejoint le Groupe Stern, ramification dissidente de l'Irgoun dont le but est de lutter contre l'occupation britannique par le terrorisme et dont l'un des chefs est un certain Menahem Begin, futur premier ministre de l'État d'Israël. Le jeune Samuel se fait remarquer par son audace et participe à presque tous les coups de main du groupe, notamment l'attentat manqué contre le gouverneur de Palestine, Mac Michaël en .

Arrêté et emprisonné par les Anglais, il ne doit qu'à son jeune âge de ne pas être fusillé. Libéré en 1946, il s'engage dans la Haganah, l'armée juive semi-régulière sous le contrôle britannique où il est affecté comme lieutenant aux Palmah, les unités de commandos.

De la Haganah au Mossad 

Au lendemain de la création de l'État d'Israël et du départ des Britanniques, le , éclate la première guerre israélo-arabe. À la tête de ses commandos, Amos s'infiltre derrière les lignes ennemies, causant d'énormes dégâts aux réserves logistiques de l'adversaire. 

Nommé capitaine, il est grièvement blessé dans les derniers jours de conflits, en . On l'ampute du bras gauche. Il n'a alors que 21 ans. Rétabli, il reste dans l'armée et y trouve sa véritable vocation en participant à la création du Mossad, les services secrets israéliens, décidée par Ben Gourion en 1953.

Nommé commandant, il y reste trois ans, jusqu'au conflit provoqué par la nationalisation du Canal de Suez par Nasser en 1956. Désavoué par le général Moshe Dayan qui lui reproche ses sentiments pro-américains, Amos démissionne du Mossad et de l'armée, quitte Israël et émigre vers les États-Unis.

Une autre vie

Ses débuts aux États-Unis 

Il y est accueilli à bras ouverts par les responsables de la CIA qui le connaissent de réputation. Il passe 5 ans dans la section Moyen-Orient, puis, ayant obtenu la nationalité américaine, passe aux services de renseignements de l'armée de terre qu'il contribue à réorganiser de fond en comble. Ayant pu conserver son grade antérieur, il est nommé major en 1967 et lieutenant-colonel en 1972.

En 1977, il est appelé comme conseiller à la Maison-Blanche par l'administration de Jimmy Carter qui prépare les accords de Camp David. Libéré de cette fonction par la victoire de Ronald Reagan sur Carter en 1980, il démissionne de l'armée avec le grade de colonel et, après un bref passage à la NSA (National Security Agency), entre au FBI où, en plein traumatisme irano-libyen, il prend la direction du département de lutte anti-terroriste.

L'affaire XIII 

C'est là que le juge Irving Allenby ira le chercher pour le nommer à la tête d'un service spécial chargé de mener sur le terrain l'enquête sur l'assassinat du président William Sheridan. C'est donc Amos qui, le premier (excepté la Mangouste) mettra la main sur XIII qu'il soupçonnait alors d'être le meurtrier.

C'est Amos qui, passant outre aux conclusions de l'enquête officielle, découvrira l'existence de la Conspiration des XX. Et c'est encore lui qui identifiera son propre patron, le juge Allenby, comme l'un des chefs de ladite conspiration. 

Grièvement blessé par les tueurs de la Mangouste, le colonel, aujourd'hui à la retraite, a participé au "procès" télévisé de Wally Sheridan avant de disparaître en compagnie du général Benjamin Carrington. Il réapparait avec lui au Costa Verde et l'aide, ainsi que XIII et Jones, à faire échouer un attentat visant à détruire un barrage, opération politico-mafieuse visant à affaiblir le gouvernement anti-américain de ce pays. Il est tué dans l'assaut et reçoit des funérailles nationales de la part de la présidente Maria de Los Santos.

À la télévision 
Dans XIII : La Conspiration (2008) et XIII, la série (2011-2012), il est joué par Greg Bryk. Dans la série dérivée de la BD, il est promu Directeur de la Sécurité Intérieure.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Site non officiel

Personnage de XIII
Personnage de fiction américain
Amos